Села:
 Тімірязєве — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Тімірязєве — Луганська область, Алчевський район